Сезам — многозначный термин:

 Сезам — одно из названий растения кунжут.
 Сезам — пещера в Крыму.
 Сезам — детский театр в Алматы.
 Сесам — древний город, ныне Амасра.

См. также 
 Сезам, откройся!!!
 Улица Сезам